Re-Union steht für:
 Re-union, niederländisches Gesangsduo (2003/04)
 Re-Union (Album), Jazzalbum von Matthew Shipp und William Parker (2021)

Siehe auch:
 Reunion (Begriffsklärung)